

Єловське сільське поселення — сільське поселення, Балахтинський район, Красноярський край
 Єловське сільське поселення — сільське поселення, Єловський район, Пермський край